Саз — струнний щипковий музичний інструмент

Саз — станційне селище, Жамбильський район, Алматинська область
 Саз — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Саз — річка в Оренбурзькій області, ліва притока Кураганки

Саз — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Гар